Die Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten in Düsseldorf bildet je Jahrgang zwölf Volontäre zu Wirtschaftsjournalisten aus. Träger der nach Georg von Holtzbrinck benannten Schule ist die Verlagsgruppe Handelsblatt. Gründungsschulleiter war Ferdinand Simoneit, nachfolgende Schulleiter waren Jens Eckhardt, Joachim Weidemann, Christoph Moss, Klaus Methfessel und seit Ende 2013 Peter Brors.

Ausbildung 
Die Volontäre durchlaufen in ihrer 18-monatigen Ausbildung verschiedene Stationen in den Redaktionen des Handelsblatts und der Wirtschaftswoche. Jeden Monat kommt die Gruppe in Düsseldorf zur Seminarwoche zusammen. In der Zeit trainiert sie alle journalistischen Stilformen von Kommentar bis Reportage, unternimmt Recherchereisen und besucht Unternehmen. Zusätzlich umfasst das Programm Einheiten zu wirtschaftlichen Fragen.

Absolventen 
Seit ihrer Gründung 1988 hat die Schule etwa 160 Redakteure ausgebildet, darunter Steffen Klusmann (Chefredakteur des Spiegels), Gabor Steingart (ehemaliger Herausgeber des Handelsblatts), Joachim Dorfs (Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, früher Chefredaktion Handelsblatt) und Nena Schink (Spiegel-Bestseller-Autorin).

Weblinks 
 Homepage der Schule

Einzelnachweise 

Journalistenschule in Deutschland
Bildungseinrichtung (Wirtschaft)
Schule in Düsseldorf
Medien (Düsseldorf)
Wirtschaft (Düsseldorf)
Carlstadt (Düsseldorf)
Holtzbrinck
Gegründet 1988
Wirtschaftsjournalismus
Holtzbrinck (Adelsgeschlecht)